

Saltinho est une municipalité (município) de l'État de Santa Catarina
 Saltinho est une municipalité de l'État de São Paulo
Homonymie de toponyme